Jack Hargreaves ist der Name folgender Personen:

* Jack Hargreaves (Schriftsteller) (1911–1994), britischer Schriftsteller und Fernsehmoderator 
 Jack Hargreaves (Golfspieler) (John Hargreaves; 1914–1993), englischer Golfspieler 
 Jack Hargreaves (Ruderer) (* 1993), australischer Ruderer